El término lares (también, Lares) puede referirse, en esta enciclopedia:

 en la mitología, a los lares, deidades romanas; 
 a Lares, un municipio de Puerto Rico.
 Barrio de Lares, dentro del municipio homónimo.
 al distrito de Lares en el Perú
 a la ciudad peruana de Lares, capital del distrito homónimo.
 Lares, localidad uruguaya del departamento de Soriano.